Meynell ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Meynell (1847–1922), britische Schriftstellerin
 Francis Meynell (1891–1975), britischer Buch-Designer
 Viola Meynell (1885–1956), britische Schriftstellerin